Това е списък на страните и зависимите територии по гъстота на населението. Списъкът включва всички независими държави и всички самоуправляващи се зависими територии, признати от Обединените нации. Включени са и територии, които не са признати, но де факто са независими държави. Посочените данни включват и всички водни площи, прилежащи към дадената страна или територия. Данните са от юли 2005 подадени от ООН, освен ако не е посочен друг източник.

Гъстотата на населението е получена чрез разделянето на населението на площта на дадената държава/територия и подлежи на постоянни корекции поради динамиката на населението. Имената на страните към които принадлежат зависимите територии или непризнатите държави са посочени в кавички.

Източници 

Население
Списъци на страни
Демографски сравнения на страните